Open the Gates () — четвёртый студийный альбом рок-группы Manilla Road. Вышел в 1985 году на лейбле Black Dragon Records, а не на Roadster Records, на котором вышли предыдущие альбомы группы.

Об альбоме 
Лирика песен диска вдохновлена циклом поэм Альфреда Теннисона «Idylls of the King», а также переводами скандинавской мифологии Р.Б Андерсона (). Текст песни «Astronomica» основан на одноимённой книге Марка Манилия.

В диджипак 2001 года включены записи живого исполнения «Open the Gates» и «Witches Brew».

Список композиций

Участники записи 
 Mark Shelton — гитара, вокал;
 Scott Park — бас-гитара;
 Randy Foxe — ударные, клавишные, вокал.

Примечания 

Альбомы 1985 года
Альбомы Manilla Road